NEMS steht für:
 Nanoelektromechanisches System – ein miniaturisiertes Gerät, Baugruppe oder Bauteil im Nanometerbereich
 NOAA Environmental Modeling System – ein Modell für Wettervorhersagen
 North End Music Stores – eine Künstlermanagement-Firma von Biran Epstein, siehe Brian Epstein#NEMS Enterprises

Abkürzung